Чернавский сельсовет — название нескольких муниципальных образований и административно-территориальных единиц в России:
 Чернавский сельсовет — в Завьяловском районе Алтайского края.
 Чернавский сельсовет — в Притобольном районе Курганской области.
 Чернавский сельсовет — в Измалковском районе Липецкой области.
 Чернавский сельсовет — в Инжавинском районе Тамбовской области.